Die Allgemeinen Wahlen in Kongo-Kinshasa 1965 wurden zwischen dem 18. März und dem 30. April 1965 abgehalten, was auf die Promulgation einer neuen Verfassung folgte, die durch die Volksabstimmung im vorherigen Jahr angenommen wurde.

223 politische Parteien traten für die Wahl von 167 Sitzen in der Abgeordnetenkammer an.

Die Wahlen wurden von Parteien gewonnen, die mit der Kongolesischen Nationalkonvention verbunden waren. Sie wurden angeführt von Moïse Tschombé und gewannen zusammen insgesamt 80 Sitze. Nach den Wahlen wurden die Ergebnisse von diversen Parteien angezweifelt. Das Léopoldville Court of Appeal akzeptierte sechs Klagen von ihnen, wodurch es zu Neuwahlen in Kivu Central, Goma-Rutshuru, Cuvette Centrale, Fizi, Kwilu und Maniema kam, die zwischen dem 8. und dem 22. August 1965 abgehalten wurden.

Obwohl Tschombes Partei die Wahl gewann, ernannte Präsident Joseph Kasa-Vubu Évariste Kimba von der Kongolesischen Demokratischen Front zum Ministerpräsidenten, eine Situation, die Joseph Mobutu im November schlussendlich zum Einleiten des Militärputsches führte.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Kongokinshasa 1965
Kongokinshasa